Gheorghe Munteanuse poate referi la:

 Gheorghe Munteanu, un senator român în legislatura 1990-1992.
 Gheorghe Munteanu, un  om de știință român din Republica Moldova, doctor în chimie.
  (1934-2018), un pictor sovietic și moldovean, profesor.

Vezi și
Munteanu (nume)